Пруса — многозначное слово. Может означать:

 Пруса — греческое название города Бурса.
 Прусиада Приморская — древний город.
 Прусиада-на-Гипии — древний город.
 Пруса — греческий корабль-миноносец.